Spice () може значити:

Музика 

 Spice (гурт)
 Spice (альбом) — альбом гурту «Spice Girls».

Інше 
 Spice — назва трав'яної суміші з галюциногенним ефектом, яку випустила на ринок ірландська фірма Psyche Deli.
 Spice — загальна назва для трав'яних сумішей для куріння в склад яких входять синтетичні каннабіоїди з додаванням, або без такого додавання в продукт легальних психотропних трав, інших синтезованих хімічних речовин.